L'acronyme ESCO, qui signifie Energy service company, est une société de services énergétiques.
 Lina Esco, est une actrice américaine.